Barzegar ist der Familienname folgender Personen:

 Jamshid Barzegar (* 1971), iranischer Dichter, Schriftsteller und Journalist
 Mansour Barzegar (* 1947), iranischer Ringer